Меган Шонессі була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Хісела Дулко виграла титул, перемігши у фіналі Віржіні Раззано з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Forest Hills Tennis Classic
2007